Франка:

 Франка — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Франка — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.

Персоналии 
 Франка, Джоан (род. 1990) — нидерландская певица, представительница Нидерландов на конкурсе песни Евровидение 2012.
 Франка, Силия (настоящая фамилия Франкс; 1921—2007) — английская артистка балета и хореограф, работавшая в Великобритании и Канаде.